Condadense – abitanti di Condado (Paraíba)
Condadense – abitanti di Condado (Pernambuco)